Agnes Geraghty (1907-1974), nageuse américaine
Brian Geraghty (1975-), acteur américain
Carmelita Geraghty (1901-166), actrice et artiste peintre américaine
Gerald Geraghty (1906-1954), scénariste américain
Shane Geraghty (1986-), joueur anglais de rugby à XV
Tara Geraghty-Moats (1993-), skieuse nordique américaine